У цьому списку наведено сучасні маршрути криворізького трамваю — системи електричного трамваю Кривого Рогу. Схеми руху криворізького метротраму містяться в основній статті про криворізький швидкісний трамвай.

Список складено за даними Ресурсного центру Кривого Рогу станом на листопад 2020 року.

Див. також 
 Криворізький трамвай
 Криворізький швидкісний трамвай

Примітки 

Транспорт Кривого Рогу
М
Списки:Залізничний транспорт